Я́ковлева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы === А—Ж ===
 Яковлева, Александра Геннадьевна (род. 1990) — российский прозаик, критик.
 
 Яковлева, Алла Александровна (род. 1963) — советская и российская велогонщица.
 
 Яковлева, Варвара Николаевна (1884—1941) — российский революционный деятель.
 Яковлева, Варвара Николаевна (род. 1935) — советская оперная певица.
 Яковлева, Галина Петровна (1940—2018) — Герой Социалистического Труда.
 Яковлева, Дарья Игоревна (род. 1998) — российская футболистка.
 Яковлева, Диана Алексеевна (род. 1988) — российская фехтовальщица.
 Яковлева, Евгения Борисовна (род. 1946) — доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ.
 
 
 Яковлева, Жанна Владимировна (род. 1981) — российская гандболистка.

З—Ю 
 
 
 Яковлева, Лидия Артёмовна (род. 2001) — российская прыгунья с трамплина.
 Яковлева, Лора Григорьевна (род. 1932) — советская и российская шахматистка.
 Яковлева, Людмила Алексеевна (1908—?) — французская балерина.
 Яковлева, Майя Яковлевна (род. 1934) — русский и советский журналист, редактор и сценарист.
 Яковлева, Марина Александровна (род. 1959) — советская и российская актриса.
 
 
 Яковлева, Нелли Ильинична (род. 1985) — народный депутат Украины IX созыва.
 
 
 Яковлева, Юлия Ивановна (Юлия Безродная; 1859—1910) — русская писательница и публицистка.

Двойные фамилии 
 Таирова-Яковлева, Татьяна Геннадьевна (род. 1967) — российский историк.

Топоним 
 Яковлева — деревня, Карачевский район, Брянская область. Примечания